Константин Иванович Рассказов:
 Рассказов, Константин Иванович (1907—1943) — Герой Советского Союза.
 Рассказов, Константин Иванович (1907—1991) — советский военачальник, генерал-майор авиации.